Museum Hofmühle steht für:

 Museum Hofmühle Dresden	
 Museum Hofmühle Immenstadt